Le tournoi de tennis de Doha 2010 se déroule du 4 au . Il met aux prises les deux premiers mondiaux, Roger Federer et Rafael Nadal, ainsi que le récent vainqueur du Masters, Nikolay Davydenko.

Faits marquants 
 Le tenant du titre Andy Murray n'est pas présent ce qui entraine sa chute au  mondial, et propulse Juan Martín del Potro au  pour la première fois de sa carrière à la suite du tournoi.
 Roger Federer s'incline pour la  consécutive face à Nikolay Davydenko, après sa défaite aux Masters de Londres 2009.
 Le service le plus rapide du tournoi est l'œuvre d'Ivo Karlović, qui a servi a .
 Le Marocain Younès El Aynaoui effectue sa dernière apparition sur le circuit lors de ce tournoi où il ne perd qu'au deuxième tour contre Steve Darcis, après avoir remporté le premier tour sur deux tie-breaks accrochés, face à Ryler DeHeart.
 Nikolay Davydenko remporte le tournoi après avoir sauvé 2 balles de match lors du tie-break du  de la finale contre Rafael Nadal.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2010 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Doha
ATP 2010
Sport au Qatar en 2010
Tennis en janvier 2010